Kreber ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Daniel von Kreber (1719–1790), dänischer Generalleutnant
 Paul Kreber (1910–1989), deutscher Polizeibeamter